Stazione di Yangjeong – stazione ferroviaria coreana a Namyangju
Stazione di Yangjeong – ex stazione ferroviaria coreana a Sangju
Yangjeong – stazione della metropolitana coreana a Pusan